Alfred Berg kan syfta på:

* Alfred Berg (matematiker) (1838–1900), svensk matematiker och läroboksförfattare
 Alfred Berg (dirigent) (1857–1929), svensk körledare och tonsättare
 Alfred Berg (politiker) (1862–1924), svensk politiker
 Alfred Berg (bankman) (1871-1920), svensk bankman

Se även 
 Alfred Berg (bank)